Turok (personage), een personage uit Amerikaanse strips uit de jaren 1950
 Turok: Son of Stone, een animatiefilm uit 2008
 Turok (computerspelserie), een computerspelserie gebaseerd op het personage
 Turok (computerspel uit 2008), het laatste spel in de serie
 Neil Turok, een Zuid-Afrikaans natuurkundige
 Paul Harris Turok, een Amerikaans componist